Улица Николая Леонтовича (до 2023 года — улица Чайковского) () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Котляревского до улицы Профсоюзов.

Нет примыкающих улиц.

История 
Большая улица была проложена в 1930-е годы и застроена индивидуальными домами.

В 1960 году Большая улица переименована на улица Чайковского — в честь русского композитора Петра Ильича Чайковского.

С целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь, 21 февраля 2023 года улица получила современное название — в честь украинского композитора и хорового дирижёра Николая Дмитриевича Леонтовича, согласно Решению Черниговского городского совета № 29/VIII-7 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у місті Чернігові»).

Застройка 
Улица проложена в северном направлении параллельно Мстиславской улице. Парная сторона улицы занята усадебной застройкой, непарная — территорией промышленных предприятий (Ликероводочный завод — улица Котляревского) и многоэтажной жилой (два 10-этажных дома — улица Профсоюзов).

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 850 ЧАЙКОВСЬКОГО  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова